Le tournoi de Rio de Janeiro est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 15 au , conjointement avec l'épreuve masculine.

Francesca Schiavone remporte le simple dames. En finale, elle bat Shelby Rogers, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Verónica Cepede Royg et María Irigoyen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2016
Tennis en février 2016